

Eventos 
 Samuel Johnson - A Dictionary of the English Language

Nascimentos

Falecimentos